Need You Now – album dei Lady Antebellum del 2010
 Need You Now – singolo dei Lady Antebellum del 2009
 Need You Now (How Many Times) – singolo di Plumb del 2012
 Need You Now – album di Plumb del 2013
 Need You Now – singolo degli Hot Chip del 2015
 Need You Now – singolo di Dean Lewis del 2017